Щербаково — село в Алексеевском районе (городском округе, с 2018) Белгородской области, входит в состав Кущинского сельского поселения.

Описание 
Расположено в восточной части области, в 11 км к югу от районного центра, города Алексеевки.

 Улицы и переулки

История 
Первое упоминание о селе (в то время — хутор) относится к 1795 году. Хутор относился к Алексеевской вотчине графа Николая Петровича, а потом его сына Дмитрия Николаевича Шереметева".

В 1859 году — Бирюченского уезда «хутор владельческий Щербаков (Гречаников) при отвершке Кобыльего оврага», «по правую сторону большого почтового тракта от г. Бирюча до г. Острогожска» — 97 дворов, 725 жителей (348 муж., 377 жен.).

Упоминается в Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 год как «слобода Щербакова» Щербаковской волости Бирюченского уезда. Число жителей обоего пола — 694, число дворов — 111.

Образование 
В селе действует Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Щербаковская средняя общеобразовательная школа».

В селе действует Детская школа искусств.

Религия 
Щербаково относится к Валуйско-Алексеевской епархии.

В селе действует храм Вознесения Господня.

Памятники и мемориалы 
Братская могила советских воинов погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году.

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Кряженков А. Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). — Белгород: Константа, 2015. — 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)